TPP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 249 амінокислот, а молекулярна маса — 138 350.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз, амінопептидаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Серинові протеази